Alberto I di Braunschweig-Grubenhagen – nobile tedesco
 Anna di Braunschweig-Grubenhagen – nobile tedesca
 Erich I di Braunschweig-Grubenhagen – nobile tedesco
 Erich von Braunschweig-Grubenhagen – vescovo cattolico e militare tedesco
 Ottone IV di Braunschweig-Grubenhagen – nobile tedesco